Jamesville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jamesville Township (North Carolina)
 Jamesville Township (South Dakota)